Niemcy:
 Biendorf – dzielnica Bernburg (Saale)
 Biendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Zobacz też:
 Bindorf